Mates ist der Familienname folgender Personen:

 Benson Mates (1919–2009), US-amerikanischer Philosoph
 Michael Mates (* 1934), britischer Politiker
 Pere Mates († 1558), katalanischer Maler der Renaissance

Mātes steht für:

 Mātes, personifizierte mütterliche Naturkräfte in der lettischen Mythologie